Die NBA-Saison 2012/13 war die 67. Spielzeit der National Basketball Association. Die Miami Heat konnte ihren Titel verteidigen.

Vor Saisonbeginn

Umzug der New Jersey Nets nach Brooklyn 
Bereits 2004, als das Team der New Jersey Nets an Bruce Ratner verkauft wurde, kündigte dieser einen Umzug nach Brooklyn in New York City an. Nach der Saison 2011/12, 35 Jahre nach Gründung der Nets, verließen sie schließlich East Rutherford in New Jersey und spielen ab der neuen Saison als Brooklyn Nets im Barclays Center, einer Multifunktionshalle in Brooklyn.

Wichtige Vereinswechsel 
 Nach acht Jahren in Phoenix wechselte Steve Nash per sign-and-trade Deal zu den Los Angeles Lakers. Im Austausch bekamen die Phoenix Suns die Rechte an der Wahl von insgesamt vier Nachwuchsspielern.
 Für fünf Spieler und einen Draftpick wurde Joe Johnson von den Atlanta Hawks zu den Brooklyn Nets transferiert.
 Der erfolgreichste 3-Punkte-Schütze der NBA-Geschichte, Ray Allen, verließ nach fünf Jahren die Boston Celtics und schloss sich deren Rivalen, dem amtierenden Meister Miami Heat, an.
 Dafür verstärkten sich die Boston Celtics mit dem „sechsten Mann“ und besten 3-Punkte-Werfer der Dallas Mavericks, Jason Terry.
 Bei den Dallas Mavericks kam es hingegen zu einer Vereinigung der beiden deutschen Nationalspieler Dirk Nowitzki und Chris Kaman, der von den New Orleans Hornets kam. Ebenfalls verstärken Elton Brand (Philadelphia 76ers) und O. J. Mayo (Memphis Grizzlies) die Mavericks.
 Jason Kidd wechselte von den Mavericks zu den New York Knicks.
 Jeremy Lin, die Entdeckung der letzten Saison, verließ die New York Knicks und unterschrieb einen Vertrag bei den Houston Rockets.
 Die Minnesota Timberwolves verpflichtete gleich zwei Russen von PBK ZSKA Moskau, den MVP der Euroleague und in die NBA zurückkehrenden Andrei Kirilenko und den NBA-Rookie Alexey Shved.
 Ebenfalls bei den Timberwolves unterschrieb Brandon Roy einen Vertrag. Der ehemalige Starspieler der Portland Trail Blazers hatte seine Karriere aufgrund von Verletzungen eigentlich im Jahr zuvor für beendet erklärt.
 Der umfangreichste Trade des Sommers fand zwischen gleich vier Clubs mit zwölf Spielern und fünf Draftpicks statt. So verließ Andrew Bynum die Los Angeles Lakers und wechselte zu den Philadelphia 76ers, deren Starspieler Andre Iguodala hingegen verließ den Verein und schloss sich den Denver Nuggets an. Bei den Lakers landete in diesem Megatrade hingegen Dwight Howard, bisher dreimal NBA Defensive Player of the Year und bisher Spieler bei Orlando Magic.
 Kurz vor Beginn der Saison kam es zu einem weiteren spektakulären Wechsel: in einem 9-Spieler-Trade wurde der beste sechste Mann der letzten Saison, James Harden, von Oklahoma City Thunder zu den Houston Rockets transferiert. Im Gegenzug landete unter anderem Kevin Martin bei Oklahoma City.

NBA-Draft 

Der NBA-Draft 2012 wurde am 28. Juni 2012 im Prudential Center in Newark (New Jersey) durchgeführt. In zwei Draftrunden konnten sich die 30 NBA-Teams die Rechte an 60 Nachwuchsspielern aus der Collegeliga NCAA und dem Ausland sichern.

Während der Saison

Wichtige Vereinswechsel 
 Am 29. November unterzeichnete der fünfmalige Meister Derek Fisher einen Vertrag bei den Dallas Mavericks, die damit auf den Wechsel von Jason Kidd und einen, durch eine Knieverletzung von Dirk Nowitzki verursachten, schlechten Saisonstart reagierten.
 Da die Memphis Grizzlies ihre Gehälter zusammenstreichen mussten (Luxussteuer), wurde Rudy Gay, Topscorer der Grizzlies, zu den Toronto Raptors transferiert, deren Point Guard José Calderón hingegen spielt nun für die Detroit Pistons. Hingegen musste Tayshaun Prince nach 11 Jahren Detroit verlassen und spielt nun für Memphis. Weitere drei Spieler waren in diesem Trade verwickelt.
 Am 26. Februar unterschrieb Tim Ohlbrecht einen Mehrjahresvertrag bei den Houston Rockets und wurde nach Dirk Nowitzki sowie Chris Kaman der dritte Deutsche, der zu diesem Zeitpunkt in der NBA spielte. Bis Saisonende kam er zu drei Kurzeinsätzen.

All-Star Game 
Das All-Star Game fand am 17. Februar 2013 im Rahmen des All-Star-Weekends im Toyota Center, der Heimstätte der Houston Rockets, statt. Nach 1989 und 2006 war es bereits das dritte Mal, dass das All-Star Game in Houston stattfand. Die West-Auswahl gewann das Spiel gegen den Osten mit 143:138. Chris Paul von den Los Angeles Clippers wurde zum MVP der Partie gewählt.

Meilensteine 
 Stephen Curry verwandelte während der Regular Season 272 Drei-Punkt-Würfe. Damit verbesserte er den sieben Jahre alten Rekord von Ray Allen um drei Drei-Punkte-Würfe.

Endstände 
S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf den Divisionsführenden in Siegen

Dem Gewinner einer Division ist auf der für die Play-offs entscheidenden Setzliste mindestens der vierte Platz garantiert, auch wenn mehr als drei Mannschaften eine höhere Anzahl an Siegen erreicht haben.

Ehrungen 
 Most Valuable Player: LeBron James, Miami Heat
 Defensive Player of the Year: Marc Gasol, Memphis Grizzlies
 Rookie of the Year: Damian Lillard, Portland Trail Blazers
 Sixth Man of the Year: J. R. Smith, New York Knicks
 Most Improved Player: Paul George, Indiana Pacers
 Coach of the Year: George Karl, Denver Nuggets
 All-NBA First Team:
 F – Kevin Durant, Oklahoma City Thunder
 F – LeBron James, Miami Heat
 C – Tim Duncan, San Antonio Spurs
 G – Kobe Bryant, Los Angeles Lakers
 G – Chris Paul, Los Angeles Clippers
 All-NBA Second Team:
 F – Blake Griffin, Los Angeles Clippers
 F – Carmelo Anthony, New York Knicks
 C – Marc Gasol, Memphis Grizzlies
 G – Russell Westbrook, Oklahoma City Thunder
 G – Tony Parker, San Antonio Spurs
 All-NBA Third Team:
 F – Paul George, Indiana Pacers
 F – David Lee, Golden State Warriors
 C – Dwight Howard, Los Angeles Lakers
 G – James Harden, Houston Rockets
 G – Dwyane Wade, Miami Heat
 NBA All-Defensive First Team:
 F – LeBron James, Miami Heat
 F – Serge Ibaka, Oklahoma City Thunder
 C – Tyson Chandler (*), New York Knicks
 C – Joakim Noah (*), Chicago Bulls
 G – Tony Allen, Memphis Grizzlies
 G – Chris Paul, Los Angeles Clippers
(*) = Punktgleichstand
 NBA All-Defensive Second Team:
 F – Tim Duncan, San Antonio Spurs
 F – Paul George, Indiana Pacers
 C – Marc Gasol, Memphis Grizzlies
 G – Avery Bradley, Boston Celtics
 G – Mike Conley, Memphis Grizzlies
 All-NBA Rookie First Team:
 Damian Lillard, Portland Trail Blazers
 Bradley Beal, Washington Wizards
 Anthony Davis, New Orleans Hornets
 Dion Waiters, Cleveland Cavaliers
 Harrison Barnes, Golden State Warriors
 All-NBA Rookie Second Team:
 Andre Drummond, Detroit Pistons
 Jonas Valančiūnas, Toronto Raptors
 Michael Kidd-Gilchrist, Charlotte Bobcats
 Kyle Singler, Detroit Pistons
 Tyler Zeller, Cleveland Cavaliers

Play-offs 
Alle Play-off-Runden werden im Best-of-Seven-Modus gespielt.

NBA Finals 2013

Siehe auch 
 NBA-Draft 2012

Weblinks 
 Die Saison 2012/13 bei basketball-reference.com (englisch)

Einzelnachweise 

NBA-Saison
Nba 2012/13